A Guerra de Matabele foi dividida em duas partes:

 Primeira Guerra de Matabele
 Segunda Guerra de Matabele

Desambiguações de guerras e batalhas